Tietê kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tietê (ort), São Paulo, 
 Tietê (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar